Acontecimento (comunicação)
 Acontecimento (filosofia)
 Fenómeno
 The Happening — filme de 2008, traduzido do inglês para O Acontecimento em Portugal